Гидион има више значења:
 Гидион (Оклахома)
 Гидион (Мисури)

Види још 
Гидеон (Библија)